Ло́хвицкая — женская форма русской фамилии . Известные носительницы (сёстры):
 Лохвицкая, Варвара Александровна (псевдоним Мюргит; в замужестве Попова) — автор пьес.
 Лохвицкая, Елена Александровна (псевдоним Элио; в замужестве Пландовская; 1874—1919) —  переводчица и русская поэтесса.
 Лохвицкая, Мария Александровна  (псевдоним Мирра Лохвицкая; в замужестве Жибер; 1869—1905) — русская поэтесса.
 Лохвицкая, Надежда Александровна (псевдоним Тэффи; в замужестве Бучинская; 1872—1952) — русская писательница.